Argonaute ha sido el nombre de varios buques de la Marina Francesa en memoria de los míticos navegantes mitológicos conocidos como los Argonautas, entre ellos:

  (1708), fue un navío de línea de 50 cañones, buque personal de Emmanuel-Auguste de Cahideuc, Conde Dubois de la Motte.
  (1723), fue un navío de línea de 46 cañones, líder de su clase.
  (1781), fue un navío de línea de 74 cañones, modificado a 42 cañones en 1794 fue renombrado Flibustier, fue retirado del servicio en 1795.
  (1798), fue un navío de línea de 74 cañones que tomó parte en la batalla de Trafalgar. Posteriormente fue intercambiado con España por el  Vencedor. En España fue renombrado Argonauta.
 Argonaute (1755), (1806), anteriormente el navío español  de 78 cañones, fue capturado por España que le devolvió su nombre original. Se hundió en un temporal en 1810 en el Mediterráneo. .
  (1840), fue un navío de línea botado en 1840 que no llegó a entrar en servicio.
  (1893), un torpedero.
  (1911), un prototipo de submarino
  (1929), un submarino, líder de su clase, hundido por el HMS Achates (H12)| el 8 de noviembre de 1942
  (S636), un submarino de la clase Aréthuse de 1958, preservado como museo.
  (2004), un buque especializado en rescate y descontaminación.

Referencias 
 Les bâtiments ayant porté le nom d'Argonaute, netmarine.net

Nombres de buques de guerra de Francia